Стефан Борисович Михалёв (1926—2014) — советский и белорусский учёный-физик, доктор технических наук, профессор.  Член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР (1986). Лауреат Государственной премии СССР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 10 марта 1926 года в деревне Кораблево, Смоленской области.

С 1943 года призван в ряды РККА, участник Великой Отечественной войны. В 1985 году за участие в войне был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

С 1950 по 1955 годы обучался в Одесском политехническом институте. С 1957 по 1967 годы работал инженер-технологом, заместителем и главным технологом Минского завода автоматических линий. С 1967 по 1992 годы С. Б. Михалёв работал директором Минского ЦНИ проектно-технологического института и одновременно с 1985 по 1992 годы — генеральным директором Научно-производственного объединения «Центрсистем»  Минпрома Белоруссии.

Основная научно-метадическая деятельность С. Б. Михалёва связана с вопросами автоматизации процесса управления производством и созданием автоматизированных систем проектирования в машиностроении и приборостроении, был автором 6 монографий и более 100 научных работ

В 1955 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по теме: «Исследование и разработка методов изготовления высокоточных гильз», в 1974 году — докторскую диссертацию на тему: «Методологические основы автоматизации подготовки производства с использованием электронно-вычислительной техники». В 1982 году решениями ВАК С. Б. Михалёву было присвоено учёное звание — профессор.

В 1984 году «за разработку теоретических основ, создание и широкое внедрение систем организационного управления с использованием ЭВМ» С. Б. Михалёв был удостоен Государственной премии СССР.

В 1986 году С. Б. Михалёв был избран член-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 Два Ордена Трудового Красного Знамени (1971, 1981)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Орден «Знак Почёта» (1966)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Премии 
 Государственная премия СССР (1984)

Примечания

Ссылки 
 Михалёв Стефан Борисович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Физики СССР
Физики России
Выпускники Одесского национального политехнического университета
Преподаватели Московского авиационного института